Lith (plaats) - een dorp in Noord-Brabant
Lith (gemeente) - een voormalige gemeente in Noord-Brabant